Wspaniałe zwierzaki (ang. Wonder Pets, 2006-2013) – amerykański serial animowany, który swoją premierę w Polsce miał 12 lipca 2008 roku przez stację telewizyjną Nickelodeon Polska. Od 4 października 2010 roku serial był emitowany na kanale Nick Jr. Polska. Natomiast od 19 czerwca 2014 roku serial był emitowany w TV Puls 2.

Fabuła 
Serial opowiada o śwince morskiej Linny, kaczuszce Ming Ming i żółwiu Tucku, którzy mieszkają w przedszkolu i są ulubieńcami dzieci. Każdego dnia po wyjściu dzieci do domu, trójka przyjaciół odbiera telefon z wezwaniem o pomoc i zamienia się w rozśpiewaną super-drużynę. Zwierzątka budują z przedszkolnych klocków i zabawek magiczną latającą łódkę i wyruszają na ratunek zagrożonym zwierzętom lub roślinom. Podróżują po kontynentach, latają w kosmos, nieraz nawet przenoszą się w czasie. W trakcie swoich wypraw przeżywają niesamowite przygody i napotykają trudne do rozwiązania problemy.

Bohaterowie 
 Linny – pięcioletnia świnka morska, liderka Wspaniałych Zwierzaków. Lubi działać zespołowo, jest bardzo mądra i ciekawa świata. Jako super-bohaterka nosi pomarańczową czapkę oraz niebieską pelerynę.
 Tuck – czteroletni żółw. Jest oddanym przyjacielem i empatycznym gadem. Jako superbohater ubrany jest w białą marynarską czapkę, niebiesko-białe gumowe buty oraz czerwoną pelerynę.
 Ming Ming – trzyletnia kaczuszka. Jest zabawna i pewna siebie, jedyna z całej grupy potrafi latać. Jako super-bohaterka ubrana jest w skórzany hełm pilota, gogle oraz zieloną pelerynę.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska – START INTERNATIONAL POLSKA
Reżyseria: Joanna Węgrzynowska-Cybińska
Dialogi polskie: Joanna Krejzler
Teksty piosenek: Marek Krejzler (odc. 1)
Dźwięk i montaż: Michał Skarżyński
Kierownictwo muzyczne: Marcin Banach
Kierownictwo produkcji: Anna Krajewska
Nadzór merytoryczny: Aleksandra Dobrowolska i Katarzyna Dryńska (odc. 41-60)
Wystąpili:
 Justyna Bojczuk – Linny 
 Magda Kusa – Ming-Ming
 Wit Apostolakis-Gluziński – Tuck (odc. 1-40, S1, S2)
 Maciej Dybowski – Tuck (odc. 41-60)
W pozostałych rolach:
 Magdalena Herman –
 Krab,
 Owca
 Kacper Cybiński
 Stefan Knothe
 Janusz Wituch
 Brygida Turowska
 Beata Wyrąbkiewicz
 Joanna Węgrzynowska
 Katarzyna Łaska
 Beniamin Lewandowski
 Anna Sztejner
 Jakub Szydłowski
 Jan Cięciara
i inni

Kierownictwo muzyczne: Marcin Banach (odc. 1-10)
Lektor: Andrzej Leszczyński

Odcinki 
Premiery w Polsce:
 Nickelodeon Polska -
 I seria (bez odcinka 16) i II seria (odcinek 25) - 12 lipca 2008 roku,
 I seria (odcinek 16) i II seria (odc. 21-22, 24 i 26) - 25 lipca 2009 roku,
 II seria (odc. 23 i 40) - 25 grudnia 2009 roku,
 II seria (odc. 31-39) i III seria (odc. 41-51) - 13 maja 2010 roku,
 II seria (pozostałe odcinki) - 22 października 2010 roku,
 III seria (odc. 52-60) - 30 listopada 2010 roku.
 Nick Jr. Polska -
 I seria (bez odcinka 5) - 4 października 2010 roku,
 I seria (odcinek 5) i II seria - 23 listopada 2010 roku,
 III seria (bez odcinków 56 i 58) - 4 lutego 2011 roku,
 III seria (odcinek 56) - 24 kwietnia 2011 roku,
 III seria (odcinek 58) - 26 maja 2011 roku.
 TV Puls 2 -
 I seria - 19 czerwca 2014 roku,
 II seria - 17 lipca 2014 roku,
 III seria - 14 sierpnia 2014 roku,
 Odcinki specjalne - 11 września 2014 roku.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 2006
Seriale telewizyjne zakończone w 2013